Partit Demòcrata del Japó, partit polític del Japó
 Phyllis Dorothy James, escriptora anglesa de novel·la detectivesca